Олимпи́ец:

 Олимпиец — см. . Также может означать:
 «Олимпиец» — спортивно-жилой комплекс, созданный к Олимпийским играм 1980 года.
 «Олимпиец» — прежнее название футбольного стадиона «Спартак», расположенного на Лыбедском бульваре в Рязани.
 «Олимпиец» — прежнее название российского футбольного клуба «Нижний Новгород» из одноимённого города.